Weld peut désigner une soudure dans certaines expressions anglaises concernant le soudage.

Album 

 Weld, album rock enregistré en public de Neil Young et Crazy Horse lors de leur tournée nord-américaine en 1991.

Patronyme 

 Isaac Weld (1774-1856), voyageur britannique ;
 Theresa Weld-Blanchard (1893-1978), patineuse artistique américaine ;
 Thomas Weld (1595-1661), théologien anglais ;
 Tuesday Weld (née 1943), actrice américaine.

Toponyme 

 Comté de Weld, dans le Colorado ;
 Weld, une ville américaine, dans le Maine.

Autre 
Weld peut aussi désigner :
 Weld, implémentation de référence de la norme CDI (Contexts and Dependency Injection) de Java Enterprise Edition 6.

Homonymie de patronyme